Iserbrook ist die Bezeichnung für

 Hamburg-Iserbrook einen Stadtteil im Westen von Hamburg, im Bezirk Altona 
 Iserbrook (Schiff), eine Brigg des Kaufmanns und Reeders Johan Cesar Godeffroy (1813–1885)